REpower Systems, devenue Senvion, est une société anonyme allemande dans le domaine de l'énergie éolienne;
 Repower est une entreprise suisse d’approvisionnement énergétique.